Van der Beeck est un nom propre allemand et néerlandais qui signifie « du ruisseau ». Il peut faire référence à :

Patronyme 

  (1729-1802), conseiller et marchand allemand ;
 Johannes van der Beeck, plus connu sous le nom de Johannes Torrentius (1589-1644), peintre néerlandais ;

Patronyme allemand
Patronyme néerlandais